– cantante giapponese

Codici 
 yae – codice ISO 639-3 della lingua pumé